San Antonio de los Altos är centralorten i kommunen Los Salias, en av de 17 kommuner som   Región metropolitana de Caracas, Caracas storstadsområde, består av.

Grundande och namn
Ursprungligen hette orten San Antonio de Medinaceli enligt provinsens guvernör, Diego de Melo Maldonado, som via dekret grundade staden 1 maj 1683. Det nuvarande namnet på orten kommer från António de Pádua, regionens skyddshelgon.

Sevärdheter
På orten finns Amaranta Casa de Colibries, ett kolibrihus med en mångfald kolibriarter.

Klimat

Noter

Orter i Venezuela